Barbato est un patronyme porté notamment par :
 Andrea Barbato (1934-1996), journaliste, écrivain et député italien ;
 Joseph Barbato (1994-), footballeur français ;
 Paola Barbato (1971-), romancière et scénariste de bande dessinée italienne.